Divine (acteur), Amerikaans acteur, zanger en travestie-artiest
 Divine (film), film uit 1935